Этэ, ата (MLCTS asat) — надстрочный диакритический знак в мьянманской письменности в виде полумесяца, имеющий несколько функций:
 В исконных мьянманских словах «этэ» образует систему комплексных диакритических знаков оформляющих произношение финалей, также называемых «этэ» и имеющих большое смыслоразделительное значение. 
 В словах иностранного происхождения употребление знака этэ совпадает с функцией тайского тхантхакхата — обозначение непроизносимости: 
 — произносится карака, вместо каракат (пали, Созвездие Рака).
 В мьянманской транскрипции этэнтвэ знак этэ выполняет функцию вирама — обозначение отсутствия гласного звука при согласной букве.

Финали этэ

Бирманский алфавит
Диакритические знаки